Миджорн () — район (комарка) на острове Майорка, входит в провинцию Балеарские острова Испании.

Муниципалитеты 

 Кампос
 Феланич
 Льюкмайор
 Сес-Салинес
 Сантаньи

Районы Балеарских островов
Мальорка